Castro (fortificación) generalmente se refiere a una fortificación de la Edad del Hierro. Además, puede referirse a:

Hidrografía 

 Presa de Castro o Salto de Castro; obra de ingeniería hidroeléctrica en el curso medio del río Duero, entre España y Portugal, cerca de Castro de Alcañices, provincia de Zamora (España).

Construcción
Castro (fortificación)

Como apellido 

 Casa de Castro, linaje noble español, originario del Reino de Galicia y/o la corona de Castilla.

Poblados y divisiones administrativas

En Argentina 
 Gobernador Castro, localidad de la provincia de Buenos Aires.

En Brasil 

 Castro (Brasil), municipio del estado de Paraná.

En Chile 

 Castro (Chile), comuna de la Isla Grande de Chiloé, en la Región de Los Lagos.

En España

Andalucía

Almería 

 Castro de Filabres, municipio.

Córdoba 

 Castro del Río.

Asturias 

 Castro (Carreño), localidad del concejo de Carreño.
 Castro (Castropol), localidad del concejo de Castropol.
 Castro (Grandas de Salime), localidad del concejo de Grandas de Salime.
 Castro (Somiedo), localidad del concejo de Somiedo.
 Castro (Teverga), localidad del concejo de Teverga.
 Castro de Ayones, localidad del concejo de Valdés.
 Castro de Limes, localidad del concejo de Cangas del Narcea.
 Castro de Sierra, localidad del concejo de Cangas del Narcea.
 El Castro (Allande), localidad del concejo de Allande.
 El Castro (Aller), localidad del concejo de Aller.
 El Castro (Bimenes), localidad del concejo de Bimenes.
 El Castro (Castrillón), localidad del concejo de Castrillón.
 El Castro (Lena), localidad del concejo de Lena.
 El Castro (Onís), localidad del concejo de Onís.
 El Castro (Salas), localidad del concejo de Salas.
 El Castro (Taramundi), localidad del concejo de Taramundi.
 Los Castros (Asturias), localidad del concejo de San Tirso de Abres.

Canarias

Santa Cruz de Tenerife 

 Castro (Granadilla de Abona), localidad del municipio de Granadilla de Abona.
 Los Castros (Garafía), localidad del municipio de Garafía.

Cantabria 

 Castro (Cantabria), localidad del municipio de Cillorigo de Liébana.

Castilla y León

León 

 Castro de Cepeda, localidad del municipio de Quintana del Castillo.
 Castro del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado.
 Castro la Lomba, localidad del municipio de Riello.
 El Castro (Vega de Valcarce), localidad del municipio de Vega de Valcarce.
 El Castro - Laballós, localidad del municipio de Vega de Valcarce.

Salamanca 

 Castro Enríquez, localidad del municipio de Aldehuela de la Bóveda.

Segovia 

 Castro de Fuentidueña, municipio.

Soria 

 Castro (Soria), localidad del municipio de Retortillo de Soria.

Zamora 

 Castro de Alcañices, localidad del municipio de Fonfría.
 Castro de Sanabria, localidad del municipio de Cobreros.

Galicia

provincia de La Coruña 
O Castro (Aranga), lugar de la parroquia de Cambás, concello de Aranga.
O Castro (Armentón), lugar de la parroquia de Armentón, concello de Arteijo.
O Castro (Arteijo), lugar de la parroquia de Arteijo, concello de Arteijo.
O Castro (Burres), lugar de la parroquia de Burres, concello de Arzúa.
O Castro (Viladavil), lugar de la parroquia de Viladavil, concello de Arzúa.
O Castro (A Baña), lugar de la parroquia de A Baña, concello de La Baña.
O Castro (Lañas), lugar de la parroquia de Lañas, concello de La Baña.
O Castro de San Fiz, lugar de la parroquia de Pontellas, concello de Betanzos.
O Castro (Boimorto), lugar de la parroquia de Cardeiro, concello de Boimorto.
A Ponte Castro, lugar de la parroquia de Arceo, concello de Boimorto.
Castro (Boiro), parroquia del concello de Boiro.
Castro (Oural), lugar de la parroquia de Oural, concello de Boqueijón.
O Castro (Ledesma), lugar de la parroquia de Ledesma, concello de Boqueijón.
O Castro (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Corcoesto, concello de Cabana de Bergantiños.
Castro do Anido, lugar de la parroquia de Nantón, concello de Cabana de Bergantiños.
O Castro (Cambre), lugar de la parroquia de Bribes, concello de Cambre.
Castro (Ardaña), lugar de la parroquia de Ardaña, concello de Carballo.
O Castro (Entrecruces), lugar de la parroquia de Entrecruces, concello de Carballo.
O Castro (Sísamo), lugar de la parroquia de Sísamo, concello de Carballo.
O Castro (Cedeira), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Cedeira.
O Castro (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, concello de Cerdido.
Castro (Coristanco), lugar y parroquia del concello de Coristanco.
O Castro de Elviña, lugar de la parroquia de Elviña, concello de La Coruña.
Castro (Culleredo), lugar de la parroquia de Rutis, concello de Culleredo.
O Castro (Fisteus), lugar de la parroquia de Fisteus, concello de Curtis.
O Castro (Foxado), lugar de la parroquia de Foxado, concello de Curtis.
O Castro de Vilarullo, lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
A Vila de Castro, lugar de la parroquia de Foxado, concello de Curtis.
Castro (Dodro), lugar de la parroquia de San Xoán de Laíño, concello de Dodro.
Castro (Buxantes), lugar de la parroquia de Buxantes, concello de Dumbría.
Castro (Dumbría), lugar de la parroquia de Dumbría, concello de Dumbría.
O Castro (Fene), lugar de la parroquia de Barallobre, concello de Fene.
Castro (Ferrol), lugar de la parroquia de Santa Cecilia e Trasancos, concello de Ferrol.
O Castro de Duio, lugar de la parroquia de Duio, concello de Finisterre.
O Castro (Abellá), lugar de la parroquia de Abellá, concello de Frades.
O Castro (Galegos), lugar de la parroquia de Galegos, concello de Frades.
O Castro (Cabovilaño), lugar de la parroquia de Cabovilaño, concello de Laracha.
O Castro (Lestón), lugar de la parroquia de Lestón, concello de Laracha.
O Castro (Lousame), lugar de la parroquia de Lousame, concello de Lousame.
O Castro (Barizo), lugar de la parroquia de Barizo, concello de Malpica de Bergantiños.
O Castro (Leiloio), lugar de la parroquia de Leiloio, concello de Malpica de Bergantiños.
O Castro (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
O Castro (Mazaricos), lugar de la parroquia de As Maroñas, concello de Mazaricos.
Vilar de Castro (Mazaricos), lugar de la parroquia de As Maroñas, concello de Mazaricos.
Castro (Mellid), lugar y parroquia del concello de Mellid.
Castro (Abeancos), lugar de la parroquia de Abeancos, concello de Mellid.
Castro (O Meire), lugar de la parroquia de O Meire, concello de Mellid.
O Castro (Mellid), lugar de la parroquia de As Varelas, concello de Mellid.
Castro (Mesía), parroquia del concello de Mesía.
O Castro (Boado), lugar de la parroquia de Boado, concello de Mesía.
O Castro (Visantoña), lugar de la parroquia de Visantoña, concello de Mesía.
O Castro (Xanceda), lugar de la parroquia de Xanceda, concello de Mesía.
Castro (Miño), lugar y parroquia del concello de Miño.
O Castro (Moeche), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Moeche, concello de Moeche.
O Castro (Queixeiro), lugar de la parroquia de Queixeiro, concello de Monfero.
O Castro (O Val de Xestoso), lugar de la parroquia de O Val de Xestoso, concello de Monfero.
Castro (Mugía), lugar de la parroquia de Frixe, concello de Mugía.
O Castro (Mugía), lugar de la parroquia de Coucieiro, concello de Mugía.
Castro (Narón), parroquia del concello de Narón.
O Castro (Pedroso), lugar de la parroquia de Pedroso, concello de Narón.
O Castro (O Val), lugar de la parroquia de O Val, concello de Narón.
O Castro da Ermida, lugar de la parroquia de Pedroso, concello de Narón.
O Castro (Neda), lugar de la parroquia de Viladonelle, concello de Neda.
O Castro (Noya), lugar de la parroquia de Roo, concello de Noya.
O Castro (Ardemil), lugar de la parroquia de Ardemil, concello de Órdenes.
O Castro (Leira), lugar de la parroquia de Leira, concello de Órdenes.
O Castro (Órdenes), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Órdenes.
O Castro (Parada), lugar de la parroquia de Parada, concello de Órdenes.
O Castro (Vilamaior), lugar de la parroquia de Vilamaior, concello de Órdenes.
O Castro (Devesos), lugar de la parroquia de Devesos, concello de Ortigueira.
O Castro (Mera de Abaixo), lugar de la parroquia de Mera de Abaixo, concello de Ortigueira.
O Castro (San Claudio), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
O Castro (Senra), lugar de la parroquia de Senra, concello de Ortigueira.
O Castro de Abaixo (Ortigueira), lugar de la parroquia de Luía, concello de Ortigueira.
O Castro de Arriba (Ortigueira), lugar de la parroquia de Luía, concello de Ortigueira.
O Castro (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de El Pino.
O Castro (Lardeiros), lugar de la parroquia de Lardeiros, concello de El Pino.
O Castro (Pereira), lugar de la parroquia de Pereira, concello de El Pino.
O Castro (San Mamede de Ferreiros), lugar de la parroquia de San Mamede de Ferreiros, concello de El Pino.
O Castro (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de O Xobre ou O Maño, concello de Puebla del Caramiñal.
O Castro (Puenteceso), lugar de la parroquia de Cores, concello de Puenteceso.
O Castro (Pontedeume), lugar de la parroquia de Nogueirosa, concello de Puentedeume.
O Castro (Bermui), lugar de la parroquia de Bermui, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Castro (Espiñaredo), lugar de la parroquia de Espiñaredo, concello de Puentes de García Rodríguez.
O Castro (Seoane), lugar de la parroquia de Seoane, concello de Puentes de García Rodríguez.
Castro (Ribeira), lugar de la parroquia de Carreira, concello de Ribeira.
O Castro (Artes), lugar de la parroquia de Artes, concello de Ribeira.
O Castro (Castiñeiras), lugar de la parroquia de Castiñeiras, concello de Ribeira.
O Castro (Oín), lugar de la parroquia de Oín, concello de Rois.
O Castro (Urdilde), lugar de la parroquia de Urdilde, concello de Rois.
Vilar de Castro (Rois), lugar de la parroquia de Leroño, concello de Rois.
O Castro (Sada), lugar de la parroquia de Osedo, concello de Sada.
O Castro (Bardaos), lugar de la parroquia de Bardaos, concello de San Saturnino.
O Castro (Igrexafeita), lugar de la parroquia de Igrexafeita, concello de San Saturnino.
O Castro (Freixeiro), lugar de la parroquia de Freixeiro, concello de Santa Comba.
O Castro (Santa Sabiña), lugar de la parroquia de Santa Sabiña, concello de Santa Comba.
O Castro do Porto, lugar de la parroquia de Montouto, concello de Santa Comba.
O Castro (Bando), lugar de la parroquia de Bando, concello de Santiago de Compostela.
O Castro (Busto), lugar de la parroquia de Busto, concello de Santiago de Compostela.
O Castro (Cesar), lugar de la parroquia de Cesar, concello de Santiago de Compostela.
A Volta do Castro, lugar de la parroquia de Conxo, concello de Santiago de Compostela.
O Castro (Beigondo), lugar de la parroquia de Beigondo, concello de Santiso.
O Castro (San Román), lugar de la parroquia de San Román, concello de Santiso.
O Castro (Vimianzo), lugar de la parroquia de Vimianzo, concello de Santiso.
Castro (Carelle), lugar de la parroquia de Carelle, concello de Sobrado.
Castro (A Porta), lugar de la parroquia de A Porta, concello de Sobrado.
O Castro (Sobrado), lugar de la parroquia de Grixalba, concello de Sobrado.
Castro do Seixo, lugar de la parroquia de Codesoso, concello de Sobrado.
A Cruz do Castro, lugar de la parroquia de Cumbraos, concello de Sobrado.
O Castro (Toques), lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Toques.
Castro de Lobos, lugar de la parroquia de Paradela, concello de Toques.
Castro (Tordoya), lugar de la parroquia de Gorgullos, concello de Tordoya.
O Castro (Bardaos), lugar de la parroquia de Bardaos, concello de Tordoya.
O Castro (Castenda da Torre), lugar de la parroquia de Castenda da Torre, concello de Tordoya.
O Castro (Numide), lugar de la parroquia de Numide, concello de Tordoya.
O Castro (A Vila de Abade), lugar de la parroquia de A Vila de Abade, concello de Tordoya.
Castro (Touro), lugar de la parroquia de Bama, concello de Touro.
O Castro (Touro), lugar de la parroquia de Prevediños, concello de Touro.
O Castro (Castelo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Trazo.
O Castro (Monzo), lugar de la parroquia de Monzo, concello de Trazo.
O Castro (Restande), lugar de la parroquia de Restande, concello de Trazo.
O Castro (Lago), lugar de la parroquia de Lago, concello de Valdoviño.
O Castro (Pantín), lugar de la parroquia de Pantín, concello de Valdoviño.
O Castro (Vilarrube), lugar de la parroquia de Vilarrube, concello de Valdoviño.
O Castro (Valle del Dubra), lugar de la parroquia de Rial, concello de Valle del Dubra.
O Castro (Illobre), lugar de la parroquia de Illobre, concello de Vedra.
O Castro (A Ponte Ulla), lugar de la parroquia de A Ponte Ulla, concello de Vedra.
O Castro (Vilasantar), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Vilasantar.
O Castro (Doroña), lugar de la parroquia de Doroña, concello de Villarmayor.
O Castro (Grandal), lugar de la parroquia de Grandal, concello de Villarmayor.
O Castro (Vilarmaior), lugar de la parroquia de Vilarmaior, concello de Villarmayor.
Castro (Vimianzo), lugar de la parroquia de Salto, concello de Vimianzo.
Castro (Zas), lugar y parroquia del concello de Zas.
Castro (Pazos), lugar de la parroquia de Pazos, concello de Zas.
O Castro (Cariño), lugar de la parroquia de A Pedra, concello de Cariño.
Castro (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Cis, concello de Oza-Cesuras.
O Castro (Borrifáns), lugar de la parroquia de Borrifáns, concello de Oza-Cesuras.
O Castro (Dordaño), lugar de la parroquia de Dordaño, concello de Oza-Cesuras.
O Castro (Figueredo), lugar de la parroquia de Figueredo, concello de Oza-Cesuras.
Castro de Ares, lugar de la parroquia de Trasanquelos, concello de Oza-Cesuras.

provincia de Lugo 
O Castro de Ouro, lugar y parroquia del concello de Alfoz.
Castro (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Areas, concello de Antas de Ulla.
O Castro (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Santo Estevo do Castro de Amarante, concello de Antas de Ulla.
O Castro (Cubilledo), lugar de la parroquia de Cubilledo, concello de Baleira.
O Castro (A Degolada), lugar de la parroquia de A Degolada, concello de Baleira.
O Castro de Valdería, lugar de la parroquia de A Esperela, concello de Baleira.
O Castro (Begonte), lugar y parroquia del concello de Begonte.
O Castro (Bóveda), lugar de la parroquia de Tuimil, concello de Bóveda.
Castro (Carballedo), lugar y parroquia del concello de Carballedo.
O Castro de Morgade, lugar de la parroquia de Carballedo, concello de Carballedo.
Castro de Rey, concello.
O Castro (Duancos), lugar de la parroquia de Duancos, concello de Castro de Rey.
O Castro (Duarría), lugar de la parroquia de Duarría, concello de Castro de Rey.
O Castro (Santa Comba de Orizón), lugar de la parroquia de Santa Comba de Orizón, concello de Castro de Rey.
Castro de Ribeiras de Lea, lugar de la parroquia de Ribeiras de Lea, concello de Castro de Rey.
O Castro (Castroverde), lugar de la parroquia de A Frairía, concello de Castroverde.
O Castro (Cervantes), parroquia del concello de Cervantes.
Castro (Corgo), lugar de la parroquia de Anseán, concello de Corgo.
O Castro (Gomeán), lugar de la parroquia de Gomeán, concello de Corgo.
O Castro (Santo Estevo de Farnadeiros), lugar de la parroquia de Santo Estevo de Farnadeiros, concello de Corgo.
O Castro (Goá), lugar de la parroquia de Goá, concello de Cospeito.
O Castro (Pino), lugar de la parroquia de Pino, concello de Cospeito.
Castro Portela, lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Folgoso de Caurel.
O Castro Romeor, lugar de la parroquia de Esperante, concello de Folgoso de Caurel.
Castro (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Cuíñas, concello de Fonsagrada.
O Castro (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Fonfría, concello de Fonsagrada.
Castro de Arroxo, lugar de la parroquia de San Martín de Arroxo, concello de Fonsagrada.
O Castro de Espiñeira, lugar de la parroquia de O Vilar da Cuíña, concello de Fonsagrada.
Castro de Lamas, lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, concello de Fonsagrada.
O Castro (Foz), lugar de la parroquia de Foz, concello de Foz.
O Castro (Friol), lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, concello de Friol.
O Castro (Germade), lugar de la parroquia de Cabreiros, concello de Germade.
O Castro da Igrexa, lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade.
O Castro (Becín), lugar de la parroquia de Becín, concello de Guitiriz.
O Castro (Labrada), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Guitiriz.
O Castro (Santa Cruz de Parga), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Parga, concello de Guitiriz.
O Castro (Santa Mariña de Lagostelle), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Lagostelle, concello de Guitiriz.
Castro (Guntín), lugar de la parroquia de Pradeda, concello de Guntín.
O Castro (Grolos), lugar de la parroquia de Grolos, concello de Guntín.
O Castro (Santa Cruz da Retorta), lugar de la parroquia de Santa Cruz da Retorta, concello de Guntín.
Castro (Incio), lugar de la parroquia de Eirexalba, concello de Incio.
Castro de Abaixo (Incio), lugar de la parroquia de Reboiro, concello de Incio.
Castro de Arriba (Incio), lugar de la parroquia de Santa María do Mao, concello de Incio.
Castro (Meilán), lugar de la parroquia de Meilán, concello de Lugo.
Castro (San Xoán de Pena), lugar de la parroquia de San Xoán de Pena, concello de Lugo.
Castro (Santo André de Castro), lugar de la parroquia de Santo André de Castro, concello de Lugo.
Castro Alfonsín, lugar de la parroquia de Saa, concello de Lugo.
O Castro de Bóveda, lugar de la parroquia de Bóveda, concello de Lugo.
O Castro (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Lindín, concello de Mondoñedo.
O Castro de Moreda, lugar de la parroquia de Moreda, concello de Monforte de Lemos.
O Castro (Novelúa), lugar de la parroquia de Novelúa, concello de Monterroso.
O Castro (San Breixo), lugar de la parroquia de San Breixo, concello de Monterroso.
O Castro (A Balsa), lugar de la parroquia de A Balsa, concello de Muras.
O Castro (Muras), lugar de la parroquia de Muras, concello de Muras.
O Castro (Guillar), lugar de la parroquia de Guillar, concello de Otero de Rey.
O Castro (San Fiz de Paz), lugar de la parroquia de San Fiz de Paz, concello de Otero de Rey.
Castro (Ambreixo), lugar de la parroquia de Ambreixo, concello de Palas de Rey.
Castro (Mosteiro de Devesa), lugar de la parroquia de Mosteiro de Devesa, concello de Palas de Rey.
Castro (Vilar de Donas), lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
O Castro (Fontecuberta), lugar de la parroquia de Fontecuberta, concello de Palas de Rey.
O Castro (Moredo), lugar de la parroquia de Moredo, concello de Palas de Rey.
O Castro das Seixas, lugar de la parroquia de Merlán, concello de Palas de Rey.
Castro Vilar, lugar de la parroquia de Vilar de Donas, concello de Palas de Rey.
O Castro (Pantón), lugar de la parroquia de Vilamelle, concello de Pantón.
O Castro de Ferreira, lugar de la parroquia de Ferreira de Pantón, concello de Pantón.
Castro (Paradela), lugar y parroquia del concello de Paradela.
Castro de Rei de Lemos, parroquia del concello de Paradela.
O Castro (Paradela), lugar de la parroquia de Santa Cristina de Paradela, concello de Paradela.
Castro (Páramo), lugar de la parroquia de A Torre, concello de Páramo.
O Castro (Páramo), lugar de la parroquia de Moscán, concello de Páramo.
O Castro de Neira, lugar de la parroquia de Vilarmosteiro, concello de Páramo.
O Castro (Crecente), lugar de la parroquia de Crecente, concello de Pastoriza.
O Castro (Gueimonde), lugar de la parroquia de Gueimonde, concello de Pastoriza.
O Castro (San Cosme de Piñeiro), lugar de la parroquia de San Cosme de Piñeiro, concello de Pastoriza.
O Castro dos Freires, lugar de la parroquia de San Martiño de Corvelle, concello de Pastoriza.
Castro de Hermunde, lugar de la parroquia de Hermunde, concello de Pol.
O Castro (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Barxa de Lor, concello de Puebla do Brollón.
O Castro de Soengas, parroquia del concello de Puertomarín.
O Castro (Puertomarín), lugar de la parroquia de O Castro de Soengas, concello de Puertomarín.
O Castro da Virxe, lugar de la parroquia de Portomarín, concello de Puertomarín.
Castro de Abaixo (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Nogueira, concello de Ribas de Sil.
O Castro (Riotorto), lugar de la parroquia de Santa Marta de Meilán, concello de Riotorto.
Castro de Lourido, lugar de la parroquia de Loureiro, concello de Samos.
Vila do Castro, lugar de la parroquia de San Xoán de Lóuzara, concello de Samos.
O Castro (Sarria), lugar de la parroquia de Betote, concello de Sarria.
O Castro dos Petos, lugar de la parroquia de Vilar de Sarria, concello de Sarria.
O Castro (Fión), lugar de la parroquia de Fión, concello de Saviñao.
O Castro (Mourelos), lugar de la parroquia de Mourelos, concello de Saviñao.
O Castro (Rebordaos), lugar de la parroquia de Rebordaos, concello de Saviñao.
O Castro (Sobreda), lugar de la parroquia de Sobreda, concello de Saviñao.
O Castro (Vilaesteva), lugar de la parroquia de Vilaesteva, concello de Saviñao.
Castro (Sober), lugar de la parroquia de Doade, concello de Sober.
O Castro (Sober), lugar de la parroquia de Gundivós, concello de Sober.
O Castro (Sante), lugar de la parroquia de Sante, concello de Trabada.
O Castro (Vidal), lugar de la parroquia de Vidal, concello de Trabada.
Castro Bo, lugar de la parroquia de Mosende, concello de Vicedo.
O Castro (Boizán), lugar de la parroquia de Boizán, concello de Villalba.
O Castro (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, concello de Villalba.
O Castro (Gondaísque), lugar de la parroquia de Gondaísque, concello de Villalba.
O Castro (Mourence), lugar de la parroquia de Mourence, concello de Villalba.
O Castro (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Villalba.
O Castro (San Simón da Costa), lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.
O Castro (Sancovade), lugar de la parroquia de Sancovade, concello de Villalba.
O Castro (Santaballa), lugar de la parroquia de Santaballa, concello de Villalba.
O Castro (Vilapedre), lugar de la parroquia de Vilapedre, concello de Villalba.
O Castro de Arriba (Vivero), lugar de la parroquia de Chavín, concello de Vivero.
O Rego de Castro, lugar de la parroquia de Galdo, concello de Vivero.
Castro (Baralla), lugar de la parroquia de Lexo, concello de Baralla.

provincia de Orense 
O Castro (Allariz), lugar de la parroquia de San Mamede de Urrós, concello de Allariz.
O Castro (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
Castro (Santigoso), lugar de la parroquia de Santigoso, concello de El Barco de Valdeorras.
O Castro (La Bola), lugar de la parroquia de Santa Baia de Berredo, concello de La Bola.
Chao de Castro, parroquia del concello de El Bollo.
Castro Caldelas, concello.
Castro Caldelas (parroquia), parroquia del concello de Castro Caldelas.
Castro Barbudo, parroquia del concello de Ponte Caldelas.
O Castro de Caldelas, lugar de la parroquia de Castro Caldelas, concello de Castro Caldelas.
O Castro (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Paradela, concello de Castro Caldelas.
O Castro (Irijo), lugar de la parroquia de San Cosmede de Cusanca, concello de Irijo.
O Castro de Laza, parroquia del concello de Laza.
O Castro (Laza), lugar de la parroquia de O Castro de Laza, concello de Laza.
Castro de Escuadro, lugar y parroquia del concello de Maceda.
O Castro de Beiro, lugar y parroquia del concello de Orense.
Castro (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Caxide, concello de Parada de Sil.
Castro de Covas, lugar de la parroquia de Covas, concello de Pereiro de Aguiar.
O Castro (Puebla de Trives),lugar y  parroquia del concello de Puebla de Trives.
O Castro (San Amaro), lugar de la parroquia de Salamonde, concello de San Amaro.
O Castro (Sandianes), lugar de la parroquia de Sandiás, concello de Sandianes.
O Castro (Taboadela), lugar de la parroquia de Taboadela, concello de Taboadela.
O Castro (Verea), lugar de la parroquia de Santa María de Cexo, concello de Verea.
O Castro (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Pexeiros, concello de Viana del Bollo.

provincia de Pontevedra 
Castro (Cerdedo-Cotobade), parroquia del concello de Cerdedo-Cotobade.
O Castro (Dozón), lugar y parroquia del concello de Dozón.
O Castro (Silleda), parroquia del concello de Silleda.
Castro de Cabras, parroquia del concello de Lalín.

Castro (A Baíña), lugar de la parroquia de A Baíña, concello de Golada.
Castro (Borraxeiros), lugar de la parroquia de Borraxeiros, concello de Golada.
Castro (Brántega), lugar de la parroquia de Brántega, concello de Golada.
Castro (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Comba, concello de Golada.
Castro (Campo Lameiro), lugar de la parroquia de O Couso, concello de Campo Lameiro.
Castro (Covelo), lugar de la parroquia de Maceira, concello de Covelo.
Castro (La Estrada), lugar de la parroquia de San Miguel de Castro, concello de La Estrada.
Castro (Bendoiro), lugar de la parroquia de Bendoiro, concello de Lalín.
Castro (Castro de Cabras), lugar de la parroquia de Castro de Cabras, concello de Lalín.
Castro (Moraña), lugar de la parroquia de Rebón, concello de Moraña.
Castro (Senra), lugar de la parroquia de Senra, concello de Oroso.
Castro (Trasmonte), lugar de la parroquia de Trasmonte, concello de Oroso.
Castro (Puenteareas), lugar de la parroquia de Padróns, concello de Puenteareas.
Castro (Besexos), lugar de la parroquia de Besexos, concello de Villa de Cruces.
Castro (San Tomé de Insua), lugar de la parroquia de San Tomé de Insua, concello de Villa de Cruces.

O Castro (Crendes), lugar de la parroquia de Crendes, concello de Abegondo.
O Castro (Meangos), lugar de la parroquia de Meangos, concello de Abegondo.
O Castro (Vizoño), lugar de la parroquia de Vizoño, concello de Abegondo.
O Castro (Golada), lugar de la parroquia de Val de Sangorza, concello de Golada.
O Castro (Ares), lugar de la parroquia de Caamouco, concello de Ares.
O Castro (Barro), lugar de la parroquia de Valiñas, concello de Barro.
O Castro (Aguasantas), lugar de la parroquia de Aguasantas, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Castro (Tenorio), lugar de la parroquia de Tenorio, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Castro (Viascón), lugar de la parroquia de Viascón, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Castro (Cervo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Cervo.
O Castro (Chantada), lugar de la parroquia de San Fiz de Asma, concello de Chantada.
O Castro (Covelo), lugar de la parroquia de Santiago de Covelo, concello de Covelo.
O Castro (Crecente), lugar de la parroquia de Crecente, concello de Crecente.
O Castro (Couso), lugar de la parroquia de Couso, concello de La Estrada.
O Castro (Ouzande), lugar de la parroquia de Ouzande, concello de La Estrada.
O Castro (San Tomé de Ancorados), lugar de la parroquia de San Tomé de Ancorados, concello de La Estrada.
O Castro (Santa Cristina de Vea), lugar de la parroquia de Santa Cristina de Vea, concello de La Estrada.
O Castro (Borreiros, Gondomar), lugar de la parroquia de Borreiros, Gondomar|Borreiros, concello de Gondomar.
O Castro (Salcidos, A Guarda), lugar de la parroquia de Salcidos, A Guarda|Salcidos, concello de A Guarda|Guarda.
O Castro (Méixome, Lalín), lugar de la parroquia de Méixome, Lalín|Méixome, concello de Lalín.
O Castro (Gaxate, A Lama), lugar de la parroquia de Gaxate, A Lama|Gaxate, concello de A Lama|Lama.
O Castro (Lourenzá, Lourenzá), lugar de la parroquia de Lourenzá, Lourenzá|Lourenzá, concello de Lourenzá.
O Castro (Seixo, Marín), lugar de la parroquia de Seixo, Marín|Seixo, concello de Marín.
O Castro (Dena, Meaño), lugar de la parroquia de Dena, Meaño|Dena, concello de Meaño.
O Castro (Xil, Meaño), lugar de la parroquia de Xil, Meaño|Xil, concello de Meaño.
O Castro (Mos, Mos), lugar de la parroquia de Mos, Mos|Mos, concello de Mos.
O Castro (Meá, Mugardos), lugar de la parroquia de Meá, Mugardos|Meá, concello de Mugardos.
O Castro (Liáns, Oleiros), lugar de la parroquia de Liáns, Oleiros|Liáns, concello de Oleiros.
O Castro (Marzoa, Oroso), lugar de la parroquia de Marzoa, Oroso|Marzoa, concello de Oroso.
O Castro (Atios, O Porriño), lugar de la parroquia de Atios, O Porriño|Atios, concello de O Porriño|Porriño.
O Castro (Briallos, Portas), lugar de la parroquia de Briallos, Portas|Briallos, concello de Portas.
O Castro (Romai, Portas), lugar de la parroquia de Romai, Portas|Romai, concello de Portas.
O Castro (Baroña, Porto do Son), lugar de la parroquia de Baroña, Porto do Son|Baroña, concello de Porto do Son.
O Castro (Goiáns, Porto do Son), lugar de la parroquia de Goiáns, Porto do Son|Goiáns, concello de Porto do Son.
O Castro (Santalla, Ribeira de Piquín), lugar de la parroquia de Santalla, Ribeira de Piquín|Santalla, concello de Ribeira de Piquín.
O Castro (Santa María de Salceda, Salceda de Caselas), lugar de la parroquia de Santa María de Salceda, Salceda de Caselas|Santa María de Salceda, concello de Salceda de Caselas.
O Castro (Dorrón, Sanxenxo), lugar de la parroquia de Dorrón, Sanxenxo|Dorrón, concello de Sanxenxo.
O Castro (Vilalonga, Sanxenxo), lugar de la parroquia de Vilalonga, Sanxenxo|Vilalonga, concello de Sanxenxo.
O Castro (Manduas, Silleda), lugar de la parroquia de Manduas, Silleda|Manduas, concello de Silleda.
O Castro (Piñeiro, Silleda), lugar de la parroquia de Piñeiro, Silleda|Piñeiro, concello de Silleda.
O Castro (Tomiño), lugar de la parroquia de Vilameán, concello de Tomiño.
O Castro (Tuy), lugar de la parroquia de Ribadelouro, concello de Tuy.
O Castro (Matamá, Vigo), lugar de la parroquia de Matamá, Vigo|Matamá, concello de Vigo.
O Castro (O Carril, Vilagarcía de Arousa), lugar de la parroquia de O Carril, Vilagarcía de Arousa|Carril, concello de Vilagarcía de Arousa.
O Castro (Vilagarcía, Vilagarcía de Arousa), lugar de la parroquia de Vilagarcía, Vilagarcía de Arousa|Vilagarcía, concello de Vilagarcía de Arousa.

Castro Castriño (Silleda), lugar de la parroquia de Piñeiro, Silleda|Piñeiro, concello de Silleda.
O Castro Castriño (Vigo), lugar de la parroquia de Coia, Vigo|Coia, concello de Vigo.
Castro de Abaixo (Lalín), lugar de la parroquia de Lodeiro, concello de Lalín.
O Castro de Abaixo (La Cañiza), lugar de la parroquia de Valeixe, concello de La Cañiza.
Castro de Agudín, lugar de la parroquia de Cea, Vilagarcía de Arousa|Cea, concello de Vilagarcía de Arousa.
Castro de Anzo, lugar de la parroquia de Anzo, Lalín|Anzo, concello de Lalín.
Castro de Arriba (Lalín), lugar de la parroquia de Vilatuxe, concello de Lalín.
O Castro de Arriba (La Cañiza), lugar de la parroquia de Valeixe, concello de La Cañiza.
O Castro de Breixa, lugar de la parroquia de Breixa, Silleda|Breixa, concello de Silleda.
O Castro de Cumeiro, lugar de la parroquia de Cumeiro, Vila de Cruces|Cumeiro, concello de Vila de Cruces.
Castro de Muras, lugar de la parroquia de Pereira, Forcarei|Pereira, concello de Forcarei.
O Castro de Vilamarín, lugar de la parroquia de Mabegondo, Abegondo|Mabegondo, concello de Abegondo.
Castro do Cabo, lugar de la parroquia de Castro (Cerdedo-Cotobade), concello de Cerdedo-Cotobade.
Castro do Medio, lugar de la parroquia de Castro (Cerdedo-Cotobade), concello de Cerdedo-Cotobade.
Castro Ramiro, lugar de la parroquia de A Somoza, concello de A Estrada|Estrada.
Outeiro de Castro, lugar de la parroquia de Fozara, concello de Ponteareas.
Monte do Castro, monte y parque de la ciudad de Vigo.

En Estados Unidos 

 Castro (San Francisco), barrio de la ciudad de San Francisco, en el estado de California.
 Condado de Castro, condado del estado de Texas.

En Italia 

Castro (Italia), comuna de la provincia de Lecce.
Castro (Lacio), antigua ciudad de la región de Lacio y capital del ducado de Castro, destruida en 1649.
Castro (Lombardía), comuna de la provincia de Bérgamo.
Castro dei Volsci, comuna de la provincia de Frosinone.

Enlaces externos